Hörsten steht für geografische Objekte:

 Hörsten, Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein
 Hörsten (Neuenkirchen-Vörden), Ortsteil der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden im Landkreis Vechta in Niedersachsen
 Hörsten (Seevetal), Ortsteil der Gemeinde Seevetal im Landkreis Harburg in Niedersachsen
Hörsten (Mehlbek), Ortsteil der Gemeinde Mehlbek im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein